Francesc Salvà i Campillo (Barcelona, 1751 - 1828), metge, físic i meteoròleg
 Francesc Salvà Pizà (Palma, Mallorca, 1892 - ), escultor 
 Francesc Salvà Ripoll (Palma, Mallorca, 1867 - 1950), pintor neoclàssic mallorquí

Referències